

Toponymie

 Gocław est un quartier de la ville de Szczecin
 Gocław est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gocław est un village de la voïvodie de Mazovie